Оджак:

Топоним 
 Оджак (город) — город в северной части Боснии и Герцеговины
 Оджак (община) — боснийская община, расположенная в северной части Федерации Боснии и Герцеговины
 Оджак (Вишеград) — село в общине Вишеград Республики Сербской, Боснии и Герцеговины
 Оджак (Власеница) — село в общине Власеница Республики Сербской, Боснии и Герцеговины

Фамилия 
 Оджак, Камиль (1914—1969) — турецкий политик

См. также